DAS sau Das poate fi:

 Das (Catalonia)
 Das Modell
 Das Kapital
 Das Reich
 Das Schwarze Korps
 DAS Engineering, companie specializată în lucrări de instalații tehnico-sanitare